Ablation (aus lateinisch ablatio, die Abtragung, Ablösung, Abschmelzung, Entfernung, [Ab]Trennung) steht für:

 Ablation (Medizin), Entfernung von Körpergewebe
 Ablation (Meteorologie), Abschmelzen von Schnee oder Eis
 Ablation (Physik), das Abtragen von Material durch Erhitzung

ist Namensteil folgender Landschaften:

 Ablation Col, Gebirgspass auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Ablation Lake, See auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Ablation Point, Landspitze an der Ostküste der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Ablation Valley, Tal auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Siehe auch:

 Ablativ